Ciornozemne (în ) este localitatea de reședință a comunei Ciornozemne din raionul Sovietskîi, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Ciornozemne era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Ciornozemne, Ciornozemne
Ciornozemne, Ciornozemne, Sovietskiîi
Ciornozemne, Ciornozemne, Sovietskiîi, Crimeea